Tentazione, nel cristianesimo l'influenza negativa che il male può esercitare sull'uomo

Film
Tentazione – film diretto da Aldo Frosi Hans Hinrich (1942)
Tentazione (Temptation) – film diretto da Irving Pichel (1946)
Tentazione – film diretto da Sergio Bergonzelli (1987)

Altri progetti